Якимов, Пётр:
 Якимов, Пётр Иванович (1915—2008) — Герой Социалистического Труда.
 Якимов, Пётр Михайлович (1914—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Якимов, Пётр Николаевич (1899—?) — бригадный комиссар.